Не́йтан Ча́пман () — американский продюсер и музыкант, работающий в области кантри-музыки, лауреат нескольких престижных премий, включая «Грэмми», American Music Awards и других. Известен по работам с такими кантри-певицами, как Тейлор Свифт и Шеная Твэйн. Для Тейлор Свифт он спродюсировал её альбомы Taylor Swift, Fearless, Speak Now и Red. Первый из них стал и для него дебютным в области продюсирования. В 2001 году Нейтан Чапман окончил Университет Ли (Lee University, Теннесси).

На 52-й церемонии «Грэмми» в 2010 году, Нейтан Чапман получил Премию «Грэмми» за лучший альбом года. Он также был продюсером для следующих музыкантов: The Band Perry, Мартина МакБрайд, Джуэл, Сара Линн Эванс, Jypsi, Point of Grace, Триша Йервуд, Шеная Твэйн, Jimmy Wayne, Rascal Flatts и Лайонел Ричи. Кроме продюсирования, Нейтан Чапман также работает в качестве сессионного музыканта и играет на гитаре, банджо и мандолине.

Продюсирование 
 :Категория:Песни, спродюсированные Нейтаном Чапманом

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 www.nathanchapman.com
Лауреаты премии «Грэмми»
Кантри-музыканты США
Банджоисты США
Выпускники Университета Ли